Sankt Blasius, Heiliger Blasius steht für:
 Blasius von Sebaste († um 316), Bischof, Märtyrer und Heiliger, einer der vierzehn Nothelfer 
 Blasiustag, 3. Februar, siehe Blasius#Namenstag

sowie:
 Saint-Blaise-la-Roche, Gemeinde im Unterelsass (dt. St. Blasius)
 zahlreiche Kirchen und Kapellen, siehe Blasiuskirche

Siehe auch: 

 St. Blasien, Stadt in Baden-Württemberg